Дакук (Таук) () — город на севере Ирака, расположенный на территории мухафазы Киркук. Административный центр одноимённого округа.

Географическое положение 
Город находится в юго-восточной части мухафазы, в долине реки Таук (бассейн Тигра), на высоте 225 метров над уровнем моря.
Дакук расположен на расстоянии приблизительно 28 километров к югу от Киркука, административного центра провинции и на расстоянии 192 километров к северу от Багдада, столицы страны.

Население 
На 2012 год население города составляло 13 626 человек. В национальном составе преобладают туркоманы, в конфессиональном — мусульмане-шииты.

Примечания 

Города Ирака